

Persone
 André Laugier (1770-1832) – chimico e mineralogista francese
 Henri Laugier (1888-1973) – fisiologo francese, che durante la seconda guerra mondiale organizzò insieme con Louis Rapkine e la Fondazione Rockefeller il salvataggio di scienziati francesi verso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna
 Ignazio Laugier (1768-1811) – uomo politico italiano
 Jean Laugier (1924-2006) – poeta e drammaturgo
 Jean Laugier – detto Beppo, scultore francese contemporaneo
 Lucien Laugier (1918-1989) – attivista politico del Partito Comunista Internazionale, memorialista dell'attivismo dopo il 1968
 Marc-Antoine Laugier (1713-1769) – padre del naturalismo francese, autore di un Essai sur l'architecture pubblicato nel 1753
 Marguerite Laugier (1896-1976) – astronoma francese
 Pascal Laugier (1971) – regista e sceneggiatore francese
 Paul Auguste Ernest Laugier (1812-1872) – astronomo francese
 Sandra Laugier – filosofa francese
 Stanislas Laugier (1799-1872) – chirurgo francese

Astronomia
 1597 Laugier – asteroide della fascia principale